Buccinum hertzensteini är en snäckart som beskrevs av Verkruzen 1882. Buccinum hertzensteini ingår i släktet Buccinum och familjen valthornssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Valthornssnäckor
hertzensteini